

Patronyme 

 Johnny Mize (1913-1993), joueur américain de baseball.
 Larry Mize (1958- ), golfeur américain.

Toponyme

Mize, secteur non constitué en municipalité du comté de Morgan, dans le Commonwealth du Kentucky.
 Mize, ville du comté de Smith, dans l’État du Mississippi.